

Informatica 
 Blocks Extensible Exchange Protocol – protocollo di rete

Musica 
 Beep – singolo delle Pussycat Dolls del 2006
 Beep – singolo di Bobby Valentino del 2008
 Beep!! – singolo dei Superfly del 2011

Sport 
 Beep test – allenamento sportivo

Pagine correlate 
 Bip
 Beep Beep (disambigua)